Францони — фамилия. Носители:

 Францони, Джанкарло (род. 1961) — швейцарский шахматист, международный мастер (1987).
 Францони, Дэвид (род. 1947) — американский сценарист.
 Францони, Франческо (1734—1818) — итальянский скульптор и реставратор.